Lega dei Socialdemocratici di Voivodina – partito politico serbo
Lega dei Socialdemocratici (Hong Kong) – partito politico di Hong Kong

Pagine correlate 
Partito dei Socialdemocratici